Orthographe alternative de la Kippa juive
 Acronyme de l'agence de presse germanophone KIPA (pour Katholische internationale Presseagentur), couplée avec l'Agence de presse internationale catholique